

Codici 
 QND – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Novi Sad (Serbia)

Mineralogia 
 Qnd – abbreviazione di qandilite

Note